Аргисса-Магула, Аргисса, Телль-Аргисса — поселение эпохи неолита, обнаруженное под курганом () Агрисса (), в Фессалии. Раскопки проводил Владимир Милойчич из Гейдельбергского университета в 1950-е годы, который заявил, что обнаружил следы культуры докерамического неолита.

Литература 
 
 
 

Неолит Европы
Археологические объекты в Греции
Неолитические поселения